Reprezentacja Japonii w piłce ręcznej kobiet – narodowy zespół piłkarek ręcznych z Japonii. Reprezentuje swój kraj w rozgrywkach międzynarodowych.

Turnieje

Udział w mistrzostwach świata

Udział w igrzyskach olimpijskich

Udział w mistrzostwach Azji

Udział w igrzyskach azjatyckich 

Piłka ręczna w Japonii
Japonia
Japońskie reprezentacje narodowe